Miejscowości w USA:
 Fruitvale – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Mesa
 Fruitvale – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Van Zandt
 Fruitvale – film z 2013 roku w reżyserii Ryana Cooglera